Хассі–Р'Мель — газоконденсатне родовище розташоване в Алжирі, в центральній частині склепіння Тільремт Алжиро–Лівійського НГБ. 
 ТЕС Хассі–Р'Мель I, II – теплова електростанція у центральній частині Алжиру, в районі найбільшого газового родовища країни Хассі-Р’мель.